Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру WTA 2-ї категорії Sparkassen Cup 1999, який відбувся вдесяте в Лейпцигу (Німеччина). Олена Лиховцева і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Лариса Нейланд і Марі П'єрс з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 1999 Sparkassen Cup Draw  

Sparkassen Cup (теніс)
Тур WTA 1999